Diese Liste enthält alle analogen Fernsehsender, die auf dem Gebiet des Bundeslandes Brandenburg gesendet haben. Im Zuge der Analogabschaltung wurden fast alle analogen Fernsehsender in Brandenburg abgeschaltet.

Brandenburg
!
!Analoge Fernsehsender in Brandenburg
Liste (Fernsehen)